Фубер, Альбер (Albert Foubert; 1903-?) — бельгийский борец, участник Олимпийских игр 1924 года.
 Фубер, Поль (Paul Foubert; 1812—1885) — французский политический деятель.
 Фубер де Бизи, Брюно Николя (Bruno Nicolas Foubert de Bizy; 1733—1818) — французский дивизионный генерал.